Nuisement-aux-Bois, Marne
 Nuisement-sur-Coole, Marne